Súlur (berg), een berg in het noorden van IJsland
Sulur (India), een plaats in India